La sigla «ESSA» puede referirse a:

 Aeropuerto de Estocolmo-Arlanda, situado en el municipio de Sigtuna, norte de Estocolmo.
 Electrificadora de Santander ESSA, empresa filial de EPM en Colombia.
 Escuela de Suboficiales de la Armada (Argentina), escuela de la Armada Argentina.